La sigla PVE puede referirse a:

 Partido Verde Ecologista de México, partido político mexicano.
 Partido Verde Europeo, partido político europeo.
 Palos Verdes Estates, ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
 Jugador contra entorno o Player vs. Environment, término de videojuegos referido al enfrentamiento de jugadores contra enemigos controlados por computadora.
 Proxmox Virtual Environment, entorno de virtualización de servidores de código abierto.

Siglas